Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020 – zawody w skokach narciarskich, które zostały przeprowadzone w dniach 19–22 stycznia 2020 w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2020.

Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach – dwóch indywidualnych (mężczyzn i kobiet) oraz dwóch konkursów drużyn mieszanych (konkurs skoków drużyn mieszanych wspólny z kombinacją norweską oraz sztafeta mieszana wspólna z kombinacją norweską oraz biegami narciarskimi). Wszystkie konkurencje rozegrano na skoczni normalnej w kompleksie Les Tuffes, ulokowanym we francuskiej miejscowości Prémanon.

Terminarz

Medaliści

Wyniki

Konkurs indywidualny kobiet – 19 stycznia 2020 

Źródło:

Konkurs indywidualny mężczyzn – 19 stycznia 2020 

Źródło:

Konkurs drużyn mieszanych – 20 stycznia 2020 

Źródło:

Sztafeta mieszana – 22 stycznia 2020 
Źródła:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Sezon 2019/2020 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie na igrzyskach olimpijskich młodzieży
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 2020
Skoki narciarskie we Francji
2020 we Francji